Суперку́бок Ита́лии по футбо́лу 1997 года () — 10-й розыгрыш Суперкубка Италии, ежегодного футбольного матча, в котором встретились чемпион Серии А и обладатель Кубка Италии предыдущего сезона. Матч состоялся 23 августа 1997 года на стадионе «Делле Альпи» в Турине. В нём сошлись победитель Серии А сезона 1996/97 туринский «Ювентус» и обладатель Кубка Италии сезона 1996/97 «Виченца».

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Чемпионат Италии по футболу 1996/1997
 Кубок Италии по футболу 1996/1997
 Суперкубок Италии по футболу

1997
Суперкубок Италии 1997
Суперкубок Италии 1997
Суперкубок Италии
Август 1997 года
Футбольные соревнования в Турине
События 23 августа
Спорт в Италии в 1997 году